Šimić (en serbe : Симић) est un patronyme serbe dérivé du prénom Simo (« Simon ») ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Aleksa Simić (1800–1872), homme politique serbe ;
  (né en 1973), compositeur serbe ;
  (né en 1960), homme politique bosno-serbe ;
 Đorđe Simić (1843–1921), diplomate et un homme politique serbe ;
 Dušan Simić (né en 1938), poète, essayiste, traducteur et professeur d'université américain d'origine yougoslave ;
 Goran Simić (né en 1952), poète bosnien ;
 Goran Simić (1953–2008), chanteur serbe ;
  (née en 1992), joueuse de tennis bosnienne ;
  (né en 1963), boxeur yougoslave ;
 Marko Simić (né en 1987), footballeur monténégrin ;
  (né en 1946), linguiste et informaticien serbe ;
  (1934–2014), acteur serbe ;
 Pavle Simić (1818–1876), peintre serbe ;
 Radoslav Simić (1948-2020), joueur d'échecs serbe ;
  (1924–2007), acteur serbe ;
 Stefan Simić (né en 1995), footballeur tchèque ;
  (1866–1931), avocat et juge serbe.

Notes et références